Дональд Нил Джонстон (; 4 февраля 1929 года, Чилликоте, штат Огайо — 28 сентября 1978 года, Ирвинг, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист, который выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Уорриорз» с 1951 по 1959 годы. Играл на позиции центрового. В 1990 году избран посмертно в Зал славы баскетбола.

Биография 
Джонстон учился в старшей школе Чилликоте в Огайо, где выступал за местную баскетбольную команду и дважды выбирался в сборную всех звёзд штата. Позже он поступил в университет штата Огайо, где выступал за баскетбольную и бейсбольную сборные. В 1948 году он покинул университет и подписал контракт с бейсбольным клубом «Филадельфия Филлис» на выступления в её фарм-клубе «Терре-Хот Филлис» в одной из низших лиг. Там он отыграл два с половиной сезона на позиции питчера. К середине своего третьего сезона в бейсболе он одержал три победы при девяти поражениях и Джонсон решил попробовать себя в профессиональном баскетболе. С помощью своего менеджера Джима Уорда ему удалось попасть в тренировочный лагерь «Филадельфии Уорриорз».

Джонстон три сезона подряд с 1952/53 по 1954/55 год был самым результативным игроком регулярного чемпионата. В сезоне 1954/55 он также стал лидером чемпионата по подборам. Всю свою игровую карьеру он провёл в команде «Филадельфия Уорриорз», с которой в сезоне 1955/56 завоевал чемпионский титул. Джонстон шесть раз играл в матче всех звёзд НБА, а также пять раз включался в сборную всех звёзд НБА. Из-за серьёзной травмы запястья он был вынужден закончить игровую карьеру в 1959 году. По окончании игровой карьеры он стал тренером «Уорриорз», с которыми одержал 95 побед и потерпел 59 поражений.

В 1980 году Джонсон был посмертно включён в Спортивный зал славы Пенсильвании, в 1990 году в Зал славы баскетбола и в Баскетбольный зал славы Огайо, а в 2005 году в Спортивный зал славы Филадельфии.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Литература 
 Alex Sachare, 100 Greatest Basketball Players of all Time (1997) ISBN 0-671-01168-5

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Neil Johnston in the Philadelphia Sports Hall of Fame

Родившиеся в Чилликоте (Огайо)
Умершие в Ирвинге
Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Питтсбург Ренс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Члены Зала славы баскетбола